San Vinčenco ima više značenja:
 San Vinčenco (Ankona)
 San Vinčenco (Asti)
 San Vinčenco (Avelino)
 San Vinčenco (Bolonja)
 San Vinčenco (Kjeti)
 San Vinčenco (Kuneo)
 San Vinčenco
 San Vinčenco (Padova)
 San Vinčenco (Parma)
 San Vinčenco (Peskara)